Этно́лог — специалист по этнологии.
 Этноло́г — справочник по языкам мира, разрабатываемый и выпускаемый организацией SIL International.